Mangamba peut désigner :
 Mangamba, un village du Cameroun dans la commune de Bonaléa
 Mangamba, un village du Cameroun dans la commune d'Ebone.